

Astronomia
 1865 Cerberus – asteroide near-Earth
Cerberus – un'antica costellazione

Marte
 Cerberus – caratteristica di albedo della superficie di Marte
  Cerberus Fossae – struttura geologica della superficie di Marte
  Cerberus Dorsa – struttura geologica della superficie di Marte
  Cerberus Palus – struttura geologica della superficie di Marte
  Cerberus Tholi – formazione geologica della superficie di Marte

Aziende
Cerberus – antica casa produttrice di valvole termoelettroniche

Personaggi
Cerberus – personaggio del gioco Resident Evil

Televisione
Cerberus – videogioco di ruolo giapponese che ha ispirato la serie televisiva anime del 2016

Altro
Cerberus – denominazione in lingua latina di Cerbero
Cerberus Capital Management – fondo di investimento statunitense